Klabiński ist der Familienname folgender Personen:

 Bronisław Klabiński (1924–1999), französisch-polnischer Radsportler
 Edward Klabiński (1920–1997), französisch-polnischer Radsportler
 Władysław Klabiński (1925–2004), französisch-polnischer Radsportler